Lions Gate Entertainment Corporation ou Lionsgate é uma produtora independente de cinema e televisão surgida em Vancouver (Colúmbia Britânica, Canadá) em 3 de julho de 1997, e atualmente sediada em Santa Mônica (Califórnia, Estados Unidos). Sua divisão cinematográfica (Lionsgate Films) produziu diversos sucessos como as franquias Jogos Mortais (Saw) e The Hunger Games (Jogos Vorazes), e comédias como Good Luck Chuck (Maldita Sorte) e My Best Friend's Girl (Amigos Amigos Mulheres À Parte), além do musical Repo! The Genetic Opera.

É desde 2012 dona da Summit Entertainment, responsável por séries como Twilight, Divergent e John Wick.

Ligações externas 
 

 
Empresas de produção cinematográfica dos Estados Unidos
Empresas fundadas em 1997